

Codici 
 APV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Apple Valley (California) (Stati Uniti)

Economia 
 Acronimo per Adjusted present value.